Dyveln kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dyveln, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (3,35 ha)
Dyveln, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Dyveln, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn